Dumitru Bordeianu ( a fost student la Medicină în Iași. A fost arestat pe 12 iunie 1948, împreună cu fratele său, Alexandru, închis la Galata și Suceava, unde a fost torturat în timpul anchetei de comisarii Blehan și Danielevici și i s-au creat probe că ar fi fost legionar și membru al unei organizații teroriste.

Supus la chinuri îngrozitoare, într-un lot cuprinzând 123 de tineri, judecat de Tribunalul Militar Iași (președinte fiind col. Ion Gheorghe) într-un simulacru de proces, fără să aibă posibilitatea să se apere, este condamnat la 15 ani de muncă silnică (sentința din 23 februarie 1949).

A trecut pe la Suceava și Pitești, unde a fost bătut chiar de prietenul său, Virgil Bordeianu,într-un mod bestial și pus să-l bată pe prietenul lui, Gelu Gheorghiu și pe șeful lui, Costache Oprișan.

Trimis apoi la Gherla și Aiud, a fost anchetat de ofițerul politic col. Ivan (în perioada 1957-1961).

A refuzat eliberarea condiționată, iar după expirarea pedepsei a fost trimis cu domiciliu obligatoriu în Bărăgan, unde a stat în perioada 1963-1964.

După eliberare, a plecat în Australia și a scris cartea Mărturisiri din mlaștina disperării, în care își face reproșuri legate de momentele de slăbiciune pe care le-a avut."

Note

Nașteri în 1921
Decese în 2002